André Dupuy peut désigner :
 André Dupuy (1928-2018), historien français 
 André Dupuy (1940-), évêque français et nonce apostolique